Slovo dráp může mít více významů:

 dráp – koncová část končetiny některých obratlovců
 Maxmilián Dráp – fiktivní postava z Rychlých šípů
 Dráp (Harry Potter) – fiktivní postava z románů Harry Potter
 Železný dráp – film s Jet Lim